Heidersbach ist der Name folgender Ortschaften:

 Heidersbach (Limbach), Ortsteil der Gemeinde Limbach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Heidersbach (Suhl), Ortsteil der kreisfreien Stadt Suhl, Thüringen

Heidersbach ist ein Familienname:
 Käthe Heidersbach  (1897–1979), deutsche Opernsängerin